az-Zayyat bezeichnet:
Latifa az-Zayyat (1923–1996), arabische Schriftstellerin
Ibrahim El-Zayat (* 1968), deutsch-islamischer Funktionär